Виктор Павлович Куриленко (; род. 28 августа 1952 года в Славянске, Донецкая область, УССР, СССР — 24 августа 2020 года в Славянске, Донецкая область, Украина) — украинский религиозный деятель, теле- и радиопроповедник.

Биография 
Виктор Куриленко родился 28 августа 1952 года в многодетной христианской семье.

5 мая 1957 года соседский мальчик нечаянно попал из самодельного лука в правый глаз Виктору, а 5 декабря 1960 года Виктор, собираясь в школу, вытягивал перо из деревянной чернильный ручки и нечаянно попал в левый глаз — в результате полностью лишился зрения.

Куриленко окончил школу для незрячих детей в Славянске Донецкой области. Работать на предприятии для незрячих УТОС.

В 18 лет стал членом Христианской церкви «Преображение Господне», тогда же начал писать стихи и проповеловать.

С 1984 года по 1987 год учился на пасторском отделении заочных библейских курсов в Москве при ВСЕХБ.

В 1990-х годах готовил и вёл получасовую христианскую радиопрограмму «Благовест», которая транслировалась еженедельно по всей Донецкой области, спонсорами которой выступали славянские предприниматели. В 1994 году Виктор Ахтеров, сотрудника «Радиоцеркви» из Лос-Анджелеса, до отъезда в США бывший членом Славянской церкви ХВЕ, предложил Куриленко сотрудничество, которое с 1995 года приобрело постоянный характер. Виктор готовил и вёл 15-минутную радиопрограмму «Жизнь», которая транслировалась на страны СНГ с острова Сайпан. Помимо радиопередач Виктор Куриленко участвовал в еженедельной часовой программе на местном телеканале, проповедовал на богослужениях в славянской церкви и в местах лишения свободы.

Автор христианских статей, сборника стихов «Жизнь» и книг «Наша „Новая жизнь“» и «Жизнь, отданная Богу». Доктор богословия. Преподавал богословские диспциплины в духовных учебных заведениях в странах СНГ, США и Европы.

Скончался 24 августа 2020 года.

Семья 
В 1980 году женился на Тамаре Чалдышевой из Астрахани. У них двое детей: Олеся и Эдуард, а также двое внуков: Милена и Давид.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Пятидесятничество на Украине
Проповедники Украины